Vetovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Vetovo, kommun, Ruse, 
 Vetovo (ort i Bulgarien), Ruse, Obsjtina Vetovo,

Kroatien 

 Vetovo (ort i Kroatien), Slavonien, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar